Příjmení Nitsche nese více různých osobností:

 Bonaventura Nitsche (???–1740) – františkán
 Eduard Schönbach-Nitsche (1872–1951) – německý katolický kněz
 Friedrich Nitsche (1835–1923) – rakouský a český právník a politik německé národnosti